Лари́са Васи́льевна Канда́лова (20 марта , Киров, РСФСР, СССР — 3 августа , Москва, Россия) — советская и российская певица, музыкальный педагог. Лауреат VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады (Ленинград, 1979), заслуженная артистка Узбекской ССР. Первая жена советского актёра Талгата Нигматулина.

Биография 
Родилась в семье служащих (отец Василий Николаевич Кандалов — заместитель начальника производства на кировском заводе «Лепсе», мать Валентина Петровна Кандалова — сотрудница представительства заказчика). Окончила детскую музыкальную школу  в Кирове, Кировское училище искусств по классу фортепиано. В 1970—1972 годах училась на фортепианном отделении Горьковской консерватории, затем перевелась в Ташкентскую консерваторию. Дебютировала как эстрадная исполнительница в горьковском студенческом ансамбле «Бригантина». В 1971 году приняла участие во всесоюзном телевизионном конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», где познакомилась с узбекским ансамблем «Ялла», в составе которого выступала до 1978 года. В 1972 году вышла замуж за актёра, каскадёра и каратиста Талгата Нигматулина, но вскоре после рождения в 1976 году дочери Урсулы брак распался. В 1975 году окончила консерваторию. Работала солисткой телевидения Узбекской ССР. В 1979 году участвовала в VII Международном фестивале молодёжной песни «Красная гвоздика» (Сочи); победила на VI Всесоюзном конкурсе артистов эстрады в Ленинграде. В августе того же года совместно с белорусским ансамблем «Верасы» сопровождала Дина Рида в гастрольной поездке по Сибири и трассе Байкало-Амурской магистрали. В 1982 году, получив приглашение работать в Росконцерте, переехала на постоянное жительство в Москву. Выступала с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Юрия Силантьева, оркестром Анатолия Кролла «Современник», ансамблем «Мелодия» под управлением Георгия Гараняна, биг-бендом Густава Брома (Чехословакия); много гастролировала по СССР и за рубежом. Сотрудничала с Павлом Аедоницким, Юрием Саульским и другими известными советскими композиторами-песенниками. Впервые исполнила ряд популярных эстрадных композиций, а также закадровых песен к кино- и телевизионным фильмам, в том числе «Я для тебя…» ( — , 1971), «Если верить снам» ( — , к/ф «Человек-невидимка», 1984) «Смех» ( — , 1986), «Песня лоточницы» ( — , т/ф «Гардемарины, вперёд!», 1987), «Вот моя рука» ( — , к/ф «Где находится нофелет?», 1988). Преподавала вокал на кафедре эстрады Российского университета театрального искусства — ГИТИС, театральном факультете московского Института современного искусства.

Умерла от рака 3 августа 2007 года. Похоронена в Кирове.

Дискография

Фильмография 
 1979 — Молодые артисты советской эстрады (т/ф) — песни «Полынь-трава», «Летний сад»

Вокал 
 1982 — Повесть о молодых супругах — закадровая вокальная партия
 1984 — Человек-невидимка — песня «Если верить снам»
 1987 — Гардемарины, вперёд! — песня лоточницы
 1988 — Где находится нофелет? — песня «Вот моя рука»
 1992 — Цена сокровищ — песня «Офицерский романс»
 1993 — Горячев и другие (т/с) — романс «О, Господь мой и Бог»
 1994 — Роман «alla russa» — романс «Нет, эти слезы не мои»
 2000 — Лукоморье. Няня — закадровая вокальная партия

Награды 
 Премия Ленинского комсомола Узбекистана
 Первая премия VI Всесоюзного конкурса артистов эстрады (Ленинград, 1979)

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Нижегородской консерватории
Умершие от рака
Похороненные в Кирове